Prez kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Prez-sous-Lafauche, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Prez, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Prez, Nord, departementet Nord i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Prez, Fribourg, kommun i kantonen Fribourg, 
 Prez-vers-Noréaz, ort i kommunen Prez, 
 Prez-vers-Siviriez, ort i kommunen Siviriez, 
 Präz, ort i kantonen Graubünden,